Евгений Вернер:
 Вернер, Евгений Антонович  (1861—1908) — писатель-юморист, издатель, изобретатель мотоцикла.
 Вернер, Евгений Валерианович (1843—1908) — русский химик, профессор Томского университета.